Молетское районное самоуправление (, до 1995 — Моле́тский райо́н) — район в Утенском статистическом уезде на северо-востоке Литвы.

География 
На территории района находятся около 300 озёр. Самые крупные из них: Асвяя, , Бальтейи-Лакаяй, ,  и Сесартис.

Леса покрывают 28,6% территории самоуправления. Среди них преобладают сосновые леса, также встречаются еловые и осиновые.

На территории самоуправления находятся 11 памятников природы: 3 ботанических и 8 геологических.

Население

Населённые пункты 
 1 город — Молетай
 5 местечек — Аланта, Балнинкай, Дубингяй, Гедрайчяй, Ионишкис;
 928 деревень.

Численность населения (2001):
 Молетай — 7 221
 Гедрайчяй — 778
 Науйасодис — 660
 Сугинчяй — 494
 Балнинкай — 470
 Аланта — 464
 Толейай — 444
 Виденишкяй — 415
 Ионишкис — 325
 Интурке — 324

Староства 
В районе 11 староств:
 Алантское (; Аланта)
 Балнинкайское (; Балнинкай)
 Чюленское (; Толейай)
 Дубингяйское (; Дубингяй)
 Гедрайчяйское (; Гедрайчяй)
 Интуркское (; Интурке)
 Ионишкское (; Ионишкис)
 Луокесское (; Молетай)
 Миндунайское (; Миндунай)
 Сугинчяйское (; Сугинчяй)
 Виденишкяйское (; Виденишкяй)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Молетский район